Start the Machine – album dei Fu Manchu del 2004
 Start the Machine – documentario del 2008 sulla band Angels & Airwaves diretto da Mark Eaton